Farbstein ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Farbstein (1873–1938), Schweizer Ärztin und Frauenrechtlerin
 David Farbstein (1868–1953), Schweizer Politiker
 Leonard Farbstein (1902–1993), US-amerikanischer Politiker